Хромих Антон Георгійович — український футболіст.
 Хромих Іван Ілліч — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.